Het Red Bull Junior Team is een raceteam, opgericht door Red Bull. Het team koopt zich in bij een bestaand team dat onder de oude naam doorgaat, alleen staat er grote Red Bull-sponsoring op. Coureurs van het team worden gesponsord door Red Bull in juniorkampioenschappen. Het team bestaat sinds 2001. 

Red Bull heeft twee teams in de Formule 1, Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri (tot 2019 Scuderia Toro Rosso). In 2004 was Christian Klien de eerste Red Bull Junior-coureur die een Formule 1-contract tekende en in 2008 was Sebastian Vettel de eerste Red Bull Junior-coureur die een Formule 1-race won. Vettel was ook de eerste Red Bull Junior-coureur die de wereldtitel in de Formule 1 haalde, dit deed hij in 2010.

In totaal zijn er acht coureurs die in de Formule 1 bij Red Bull hebben gereden. Naast Klien en Vettel zijn dit Vitantonio Liuzzi, Daniel Ricciardo, Daniil Kvjat, Max Verstappen, Pierre Gasly en Alexander Albon. Daarnaast hebben Scott Speed, Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari, Jean-Éric Vergne, Carlos Sainz jr., Brendon Hartley en Yuki Tsunoda ook voor Toro Rosso of AlphaTauri gereden.

Coureurs
 Coureurs vetgedrukt zijn nog aangesloten bij het Red Bull Junior Team. Coureurs schuingedrukt hebben ooit een Formule 1-race gereden.

Externe link
 Red Bull Junior Team

Autosport